Сборная Мальты по регби () представляет страну в международных соревнованиях по регби-15 высшего уровня. Команда провела первый матч в 2000 году. Мальтийцы выступают в дивизионе 2A Кубка европейских наций.

История 
Сборная играет на международном уровне с 2000 года. 18 ноября этого года островитяне встретились с молдавскими регбистами в Кишинёве и уступили — 8:58. Данное поражение остаётся крупнейшим провалом мальтийцев и поныне. В том же году сборная провела домашнюю встречу с Бельгией и вновь проиграла (0:26). В 2001 году команда провела четыре игры, в последней из которых была зафиксирована первая победа коллектива — мальтийцы обыграли оппонентов из Монако. Затем сборная сыграла 10:10 с Норвегией, впоследствии мальтийцы записали в актив победы над Литвой, Австрией, Люксембургом, Боснией и Герцеговиной, Сербией и Черногорией, Латвией и Венгрией. В 2004 году команда снова встретилась с молдаванами.

Коллектив играл в отборочном турнире к чемпионату мира 2007 года. Мальтийцы попали в группу D второго раунда, в которой заняли третье место с двумя победами. Это позволило регбистам пройти в раунд плей-офф вместе с датчанами, андоррцами и шведами. Команда преодолела барьер стыковых матчей и вышла в третий раунд, где соревновалась в группе B.

Сейчас сборная занимает 40 место в Мировом рейтинге Международного совета регби. Тренером команды является валлиец Дэмьен Нилл, выступавший в прошлом в валлийской Премьер-лиге.

Результаты 
По состоянию на 6 марта 2013 года.

Примечания

Ссылки 
 Регбийный союз Мальты
 Мальта на RugbyData.com

Мальта
Регби на Мальте
Регби